Чемпионат Манстера по гэльскому футболу () — ежегодный чемпионат по гэльскому футболу, проходящий с участием команд ирландской провинции Манстер. Организацией турнира заведует  при Гэльской атлетической ассоциации. В чемпионате участвуют сборные шести графств провинции Манстер, турнир проходит летом по олимпийской системе: пять потерпевших поражение команд отправляются в квалификацию Всеирландского чемпионата. Финал разыгрывается в июле, победитель получает специальный кубок чемпиона Манстера и автоматически проходит в финал Всеирландского чемпионата.

Рекордсменом турнира по числу побед является команда графства , выигравшая в 2019 году свой 81-й титул чемпиона: с 1958 по 1965 и 1975 по 1982 годы она выигрывала подряд чемпионские титулы. Большее число побед в других чемпионатах провинций Ирландии только у сборной Дублина. С 1923 года длится почти непрерывная гегемония команд Дублина и Керри, которую прервали всего дважды:  в 1935 году и Клэр в 1992 году.

Команды-участницы

Рекордсмены по победам

Все финалы

Статистика

Рекордсмены по десятилетиям 
 1880-е: 2 победы,  (1888, 1889)
 1890-е: 6 побед,  (1890, 1891, 1893, 1894, 1897, 1899)
 1900-е: 5 побед,  (1903—1905, 1908, 1909)
 1910-е: 6 побед,  (1910, 1912—1915, 1919)
 1920-е: 6 побед,  (1923—1927, 1929)
 1930-е: 9 побед,  (1930—1934, 1936—1939)
 1940-е: 7 побед,  (1940—1942, 1944, 1946—1948)
 1950-е: 7 побед,  (1950, 1951, 1953—1955, 1958, 1959)
 1960-е: 8 побед,  (1960—1965, 1968, 1969)
 1970-е: 7 побед,  (1970, 1972, 1975—1979)
 1980-е: 6 побед,  (1980—1982, 1984—1986)
 1990-е: 6 побед,  (1990, 1993—1995, 1999)
 2000-е: 6 побед,  (2000, 2001, 2003—2005, 2007)
 2010-е: 9 побед,  (2010, 2011, 2013—2019)

Самые долгие серии

Между двумя победами 
 75 лет: Клэр (1917—1992)
 16 лет:   (1902—1918)
 15 лет:  (1928—1943)
 13 лет:  (1922—1935)
 12 лет:  (1916—1928)
 11 лет:  (1892—1903)

Число побед подряд 
 — обладатель трёх беспроигрышных серий (1936—1943, 1958—1966 и 1975—1983), насчитывающих итого 18 финалов.

См. также 
 Всеирландский чемпионат по гэльскому футболу
 Чемпионат Коннахта по гэльскому футболу
 Чемпионат Ленстера по гэльскому футболу
 Чемпионат Ольстера по гэльскому футболу

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Манстерского совета ГАА 

Гэльский футбол
Спортивные соревнования в Ирландии
Манстер